François Maurice Adrien Marie Mitterrand (1916 — 1996), Frans president
 Frédéric Mitterrand: Frans auteur en minister.